Михаел Штих је освојио турнир. У финалу је победио Магнуса Ларсона резултатом 6-4, 4-6, 6-3.

Носиоци 

 ' Михаел Штих (победник)
  Андреј Медведев (прво коло)
  Џим Куријер (четвртфинале)
  Седрик Пиолин (друго коло)

<li>  Марк Росе (друго коло)
<li>  Јевгениј Кафељников (полуфинале)
<li>  Александар Волков (друго коло)
<li>  Магнус Ларсон (финалиста)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 1994.